Sommarön kan syfta på:

Finland 

 Sommarön, Korpo, Åboland, 
 Sommarön, Kimitoön, Åboland, 
 Sommarön, Lovisa, Nyland, 
 Sommarön, Pyttis, Kymmenedalen,

Åland 

 Sommarön (Föglö, Åland),  (1,6 km²)
 Sommarön (Sund, Åland),  (22 ha)
 Sommarön (Kökar, Åland), 
 Sommarön (syd Sottunga, Åland), 
 Sommarön (vid Kyrkogårdsö, Kökar, Åland),  (17 ha)
 Sommarön (Husö, Sottunga, Åland), 
 Sommarön (Geta, Åland),

Se även
Sommarö
Sommaröarna

Robotskapade Finlandförgreningar